Gillette Venus Gillette Company et Procter & Gamble, une marque de rasoir et de rasoir pour femmes. La marque comprend également des mousses à raser et des rasoirs électriques.

En 2001, la société a lancé la marque Gillette Venus pour femmes.  Certaines des campagnes de la marque ne présentaient autrefois qu'une belle version de peau, mais la marque s'est renouvelée en se consacrant à la représenter sous un nouvel objectif.

Lien externe 
 

Procter & Gamble